Rotundracythere är ett släkte av kräftdjur. Rotundracythere ingår i familjen Cytherideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Rotundracythere